BESM est un acronyme qui peut désigner :

 Le premier ordinateur conçu et réalisé en Union Soviétique ;
 le jeu de rôle Big Eyes, Small Mouth.